Ветагранде има више значења:

 Општина Ветагранде (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ветагранде (Ветагранде, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику